Renucci peut désigner :
 Clélia Renucci (1985-), romancière et essayiste française ;
 Dominique Renucci (1897-1969), officier général et homme politique français ;
 Jacques Renucci (1950-), journaliste et écrivain français ;
 Joseph Renucci (1908-1958), figure du grand banditisme français, frère de Noël ;
 Noël Renucci (1902-1960), figure du grand banditisme français, frère de Joseph ;
 Robin Renucci (1956-), acteur et réalisateur français ;
 Simon Renucci (1942-), homme politique français.
François Renucci